

Bułgaria 
 Sawino – wieś w obwodzie Jamboł

Polska 
 Sawino – wieś w województwie podlaskim